ČZ 125 může být:

 ČZ 125 A – motocykl vyráběný v letech 1945–1946
 ČZ 125 B – motocykl vyráběný v roce 1947
 ČZ 125 T – motocykl vyráběný v letech 1948–1949
 ČZ 125 C – motocykl vyráběný v letech 1950–1953
 ČZ 125 typ 473 – motocykl vyráběný v letech 1962–1969
 ČZ 125 typ 476 – motocykl vyráběný v letech 1968–1977